Марк Сергій () — преномен та номен імені діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Сергіїв:
 Марк Сергій Есквілін — децемвір 450—449 років до н. е.
 Марк Сергій Сілус — міський префект Риму 197 року до н. е.
 Марк Сергій Сілус — квестор 94 року до н. е.